Dacrydium (botanica) – genere di piante della famiglia Podocarpaceae
Dacrydium (zoologia) – genere di molluschi bivalvi della famiglia Mytilidae